Jméno Žabovřesky nese více obcí:

 Žabovřesky (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Žabovřesky nad Ohří – obec v okrese Litoměřice

…a částí obcí:
 Brno-Žabovřesky – městská část Brna
 Žabovřesky (Chlístov) – část obce Chlístov v okrese Benešov
 Žabovřesky (Zbraslav) – osada, bývalá obec, dnes součást Zbraslavi v Praze